

Toponyme 

 Gueddara, village des Aïth Aïcha en Basse Kabylie.
 Barrage de Gueddara, un barrage hydraulique des Aïth Aïcha en Basse Kabylie.
 Grottes de Gueddara, gisement minier dans les Aïth Aïcha en Basse Kabylie.
 Route de Gueddara, route dans les Aïth Aïcha en Basse Kabylie.

Patronyme algérien